Carver (Minnesota)
 Carver Ranches
 Condado de Carver
 7042 Carver — asteroide

Desambiguações de topônimos